Kletterhilfe bezeichnet:
 ein Hilfsmittel zur Sicherung und Überwindung eines Höhenunterschiedes. Dazu zählen u. a. Leitern, Gerüste, hochalpin Klettersteige und Seilschaften sowie alpin Seilsicherungen.
 im Gartenbau alle Konstruktionen, an denen Kletterpflanzen wachsen sollen – vgl. Rankgerüst.

Siehe auch: